Arnac-sur-Dourdou é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Aveyron. Estende-se por uma área de 16,57 km².

Demografia 

Comunas de Aveyron